Bieg na dystansie 10 000 metrów mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas VI Mistrzostw Europy w Sztokholmie. Został rozegrany 19 sierpnia 1958 roku. Zwycięzcą tej konkurencji został Zdzisław Krzyszkowiak. W rywalizacji wzięło udział dwudziestu dwóch zawodników z szesnastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Bieg na 10000 metrów mężczyzn